Veverka může označovat:
 veverka (Sciurus), rod hlodavců z čeledě veverkovití:
 veverka liščí
 veverka obecná
 veverka popelavá
 veverka Prévostova
 jako zemní veverka jsou označováni burunduci

osoby tohoto příjmení
 Veverka (příjmení) – více osobností tohoto příjmení

 jiný význam
 Veverka (planetka) – planetka číslo 2710 pojmenovaná podle Josepha Veverky, amerického astronoma českého původu
 Veverka (potok) – potok na Moravě, přítok Svratky
 Veverka (Rokytnice nad Rokytnou) – osada v obci Rokytnice nad Rokytnou

 brániční pilíř

Související články 
 Drevokocúr

Externí odkazy